Burg Wesenberg steht für:

 Burg Wesenberg (Rakvere), Ruine in Estland
 Burg Wesenberg (Mecklenburg-Vorpommern), Turmhügelburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Siehe auch:
 Burg Wessenberg, Burg im Kanton Aargau, Schweiz